Questa lista dei teatri d'Italia comprende i teatri italiani attivi in età moderna, sia d'opera che di prosa, escludendo quindi i siti archeologici quali ad esempio teatri greci e romani.

Per visualizzare la mappa clicca qui

Voci correlate
Lista di teatri d'opera
Teatri d'Italia

Liste di teatri
Teatri d'Italia